IWA ist eine Abkürzung für:

 Independent Wrestling Association, einen autonomen Dachverband verschiedener Wrestlingverbände
 Institute of World Affairs, eine nichtstaatliche Konfliktmanagement-Organisation
 Integrierte Windows-Authentifizierung, einen Serveranmeldedienst von Microsoft
 Internationale Waffenausstellung, die heutige Nürnberger IWA OutdoorClassics
 Internationale Warenverzeichnis für den Außenhandel, siehe Standard International Trade Classification
 International Water Association, eine nichtstaatliche Wasserwirtschaft-Organisation
 International Windsurfing Association
 International Workers Association, einen Gewerkschaftsverbund
 International Workingmen's Association, einen Gewerkschaftsverbund
 International Wrestling Association (Japan)
 International Wrestling Association (Puerto Rico)
 IWA Rechenschieberfabrik

Iwa steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Iva
 Iwa (Insel), eine Insel der Marshall-Bennett-Inseln

IWA